Бахо-Баудо () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Чоко. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 8 марта 1821 года. Муниципалитет Бахо-Баудо был выделен в отдельную административную единицу в 1825 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в пределах Тихоокеанской низменности, вблизи устья реки , на расстоянии приблизительно 111 километров к юго-западу от города Кибдо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 5 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Бахо-Баудо граничит на севере с территорией муниципалитета Нуки, на северо-востоке — с муниципалитетом Альто-Баудо, на востоке — с муниципалитетом Медио-Баудо, на юго-востоке — с муниципалитетом Истмина, на юге — с муниципалитетом Литораль-де-Сан-Хуан, на западе омывается водами Тихого океана. Площадь муниципалитета составляет 4840 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 17 402 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,9 % от населения Бахо-Баудо, женщины — соответственно 48,1 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 67,7 % от населения города; индейцы — 32,2 %; белые и метисы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 63,7 %.

Экономика 
Основу экономики Бахо-Баудо составляют сельское хозяйство и лесозаготовка.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Чоко